Никола́й Булга́ков:
 Булгаков, Николай Александрович (1867—1931) — российский физик, первый профессор кафедры теоретической физики Санкт-Петербургского университета.
 Булгаков, Николай Афанасьевич (1898—1966) — французский учёный, биолог, бактериолог, прототип Николки Турбина в романе «Белая гвардия».
 Булгаков, Николай Михайлович (род. 1960) — советский и российский футболист, тренер.